Marika est un nom propre qui peut désigner :

Prénom 
Marika est un prénom essentiellement féminin et qui signifie « celle qui élève ».

Exceptionnellement, Marika peut être un prénom masculin.

Les Marika sont fêté(e)s principalement le 15 août et localement le 26 août

Personnalités féminines portant ce prénom 
 Marika Anthony-Shaw, violoniste du groupe canadien Arcade Fire.
 Marika Baldini (née à Rome en 1989), mannequin et showgirl italienne.
 Marika Beiku, coadaptatrice de la nouvelle d'Ernest Hemingway Les Tueurs (The Killers) pour un court métrage russe de 1956 réalisé par Andreï Tarkovski.
 Marika Dominczyk, actrice invitée permanente dans la série américaine Brothers & Sisters où elle joue le rôle secondaire de Tyler Altamirano, notamment dans la saison 1.
 Marika Green, (°  - ), actrice franco-suédoise,  tante d'Eva Green.
 Marika Hackman (1992-), musicienne britannique de folk rock.
 Marika Hodjis, metteur en scène de théâtre.
 Marika Kilius (°  - ), née à Francfort-sur-le-Main, est une ancienne patineuse artistique allemande.
 Maríka Kotopoúli (°  - +), en grec : Μαρίκα Κοτοπούλη, actrice grecque de théâtre, compagne de Íon Dragoúmis.
 Marika Lagercrantz (°  - ), actrice suédoise née à Solna.
 Marika Malacorda, artiste dont le nom fut donné notamment à une galerie suisse à Genève.
 Marika Moreski (° 1943 - ), écrivaine française.
 Marika Rivera (°  - ), actrice française, épouse de Jean Paul Brusset, fille naturelle de Diego Rivera et de sa maîtresse, la peintre Marie Vorobieff-Stebelska ("Marevna").
 Marika Karolina Rökk, (°  - + ), actrice germano-autrichienne d'origine hongroise, épouse de Georg Jacoby.

Personnalité masculine portant ce prénom 
 Marika Dawainavesi Vunibaka (°  - ), joueur de rugby à XV fidjien.

Nom de famille 
Marika est aussi porté comme patronyme, en particulier par une famille d'artistes et activistes pour les droits des Aborigènes d'Australie :
 Mawalan Marika (c. 1908-1967), peintre et sculpteur, père de :
 Wandjuk Marika (c. 1927-1987), peintre.
 Mawalan Marika (1957-), peintre, fils de Wandjuk.
 Dhuwarrwarr Marika (1946-), peintre, sculptrice et graveuse.
 Banduk Marika (1954-2021), graveuse.
 Roy Marika (1925 ou 1931-1993), peintre et acteur, frère de Mawalan.
 Banula Marika (?), danseur et acteur, fils de Roy.
 Mathaman Marika (c. 1920-1970), peintre, frère de Mawalan.
 Milirrpum Marika (c. 1923-1983), artiste, frère de Mawalan.
 Wanyubi Marika (1967-), artiste, fils de Milirrpum.
 Ishmael Marika (1991-), artiste visuel, fils de Wanyubi.

Fictions 
 Marika, roman de Anne Pierjean, sorti en 1988, qui a notamment obtenu le prix du Salon de l’enfance ainsi que le prix ORTF.
 Marika de Sergarie, personnage joué par Mathilde Casadesus dans le film français Le Roi Pandore, réalisé par André Berthomieu en 1949 et sorti en 1950.
 Marika, une websérie canadienne.
 La reine Marika l'Éternelle est un personnage majeur du jeu vidéo Elden Ring.

Références